Cernon se poate referi la:

 Cernon, Marne, comună în departamentul Marne, Franța
 Cernon, Jura, comună în departamentul Jura, Franța

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)

 Lapanouse-de-Cernon
 Sainte-Eulalie-de-Cernon
 Saint-Rome-de-Cernon